Christoph steht für:
 einen Namen, siehe Christoph
 einen Schaufelraddampfer von 1877, siehe Christoph (Schiff)
 einen Wintersportort in Tirol, siehe St. Christoph am Arlberg
 einen Ortsteil der Gemeinde Steinhöring in Bayern, siehe St. Christoph (Steinhöring)
 einen häufigen Namen von Rettungshubschraubern, siehe Luftrettung und Christoph Europa
 einen Nunatak im antarktischen Ellsworthland, siehe Christoph-Nunatak

Siehe auch:
 St. Christoph
 Christophoruskirche
 Bruderschaft St. Christoph, eine karitative Vereinigung
 St. Christophen, eine Gemeinde in Niederösterreich
 Orden des heiligen Christoph, eine ehemalige österreichische Adelsverbindung
 Christoph & Unmack, in den Bereichen Holzbau, Stahl- und Maschinenbau sowie im Waggonbau tätiges Unternehmen mit Stammsitz in Niesky